Il doppio  del Guzzini Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Frederik Nielsen e Ken Skupski erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Brydan Klein e Dane Propoggia hanno battuto in finale 7–5, 2–6, [14–12] Marin Draganja e Dino Marcan.

Teste di serie

  Marin Draganja /  Dino Marcan (finale)
  Claudio Grassi /  Stefano Ianni (semifinali)

  Alessandro Motti /  Denis Zivkovic (quarti di finale)
  Brydan Klein /  Dane Propoggia (Campioni)

Tabellone

Note 
 

Guzzini Challenger 2012